Platylestes är ett släkte av trollsländor. Platylestes ingår i familjen glansflicksländor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Glansflicksländor
Platylestes